(minúscula: ) es una letra del alfabeto latino.

Unicode 

La lambda latino no ha sido codificado del Unicode.

Véase también 

 L

Letras latinas poco comunes